Kostenica est un toponyme qui peut désigner:
Kostenica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Kostenica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.